M52 ou M.52 peut désigner :
 M52, un amas ouvert de la constellation de Cassiopée ;
 M52, ancien nom de l'actuel  reliant Novossibirsk à la frontière mongole ;
 M52, l'instruction budgétaire et comptable des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
 Macchi M.52, un hydravion de course italien ;
 Miles M.52, un projet d'avion de recherche supersonique britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres